Тундорф-ин-Унтерфранкен () — община в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Бад-Киссинген. Население составляет 1110 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 15,57 км². Официальный код — 09 6 72 157.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии